M. C. José Enrique Silverio Gutiérrez Carrasco (26 de agosto de 1960 a 6 de julio de 1998), es el fundador del Club de Exploraciones de México Sección Veracruz.  Junto con Juan Alexander Boris Milazsenko Palavicini, fundó el Club de Exploraciones de México (CEMAC), Sección Veracruz, A. C., en 1995, en la Ciudad y Puerto de Veracruz. Un año antes de la fundación del Club conoció a Boris, con el que acordó crear un club de excursionismo con ideales de fraternidad, respeto a la naturaleza, igualdad entre todos sus agremiados y de carácter no lucrativo, lo cual resultó en que, en el año de 1995, el naciente club excursionista, por iniciativa de Silverio, tomara la bandera del CEMAC.

Fue vicepresidente de la Mesa Directiva de ese club en los años 1995 y 1996, además de Presidente en el año 1997, donde lo consolidó mediante la organización y la coordinación del primer curso de alta montaña de esa sección del club.

Nació en Tochtepec, Puebla el 26 de agosto de 1960. Curso la carrera en Ingeniería Química en lo que ahora es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudio una Maestría en Ciencias, en el Instituto Tecnológico de Veracruz. En 1989 aceptó un trabajo como catedrático e investigador científico en el ITA de Tuxtepec.

Murió el 6 de julio de 1998 en la Ciudad de Puebla, consecuencia de una grave afección pulmonar. Sus compañeros del CEMAC Veracruz, en agradecimiento a su obra, colocaron una placa en su memoria en la cima del Nauhcampatépetl, que se visita cada aniversario del Club.

El CEMAC Veracruz cuenta actualmente con más de 100 socios y realiza más de 150 actividades al año en diversas disciplinas del excursionismo.

Véase también
Club de Exploraciones de México, A. C.

Excursionismo